Kocour může být:
 Kočkovití – samec z této čeledi

v kultuře
 Kocour (Červený trpaslík) – postava ze seriálu Červený trpaslík (seriál)
 Kocour (film) – americký film z roku 2003
 Kocour v botách (postava) – pohádková postava
 Kocour v botách (film, 1969) – japonský animovaný film z roku 1969
 Kocour v botách (film, 1988) – americký film z roku 1988
 Kocour Mikeš – kniha Josefa Lady
 Až přijde kocour – český film

jiné
 Kocour (údolí) – údolí, přes nějž vede Žampašský most 
 Kocour (lokomotiva) – slangové označení pro lokomotivu řady 742

Externí odkazy